

Divers 
 Argenta est un groupe bancaire belge.

Toponyme 

 Argenta est une commune italienne de la province de Ferrare.
 Argenta, un village du comté de Macon dans l'Illinois, aux États-Unis.

Patronyme 

 Ataúlfo Argenta est un pianiste et chef d'orchestre espagnol.
 Fernando Argenta est un journaliste et présentateur de télévision espagnol.
 Nancy Argenta est une soprano canadienne.
Patronyme hispanique